Бит — личное имя и фамилия; также может означать:

 Бит — сменная деталь универсального монтажного инструмента, замена бита позволяет получить отвёртку с нужным наконечником и/или гаечный ключ нужного размера. Широкое распространение имеют шестигранные магнитные биты.
 Бит — применявшееся на островах Вест-Индии название части разрубленной серебряной монеты, позже — также название мелкой серебряной испанской монеты — реала. В 1904—1917 годах — разменная денежная единица Датской Вест-Индии.

В информатике 
 Бит — единица измерения количества информации.
 Старший бит
 Грязный бит
 Бит знака

В музыке 
 Бит — стиль музыки.
 Биг-бит
 Ди-бит
 Нью-бит
 Бит — элементарная единица музыкального метра.
 Бласт-бит — приём игры у барабанщиков.

Топоним 
 Бит — город в Шотландии.

Фамилия 
 Бит, Крис (род. 1984) — австралийский футбольный арбитр.

См. также 

 Кубит
 Бит-поколение — нонконформистское молодёжное движение XX века.
 Бита — спортивный снаряд.
 «Московский бит» — седьмой официальный альбом группы «Браво», выпущенный в 1993 году.
 «Бит Бомбит» — пятнадцатый студийный альбом российского певца Витаса.